De Moeren (België), een deelgemeente van de Belgische stad Veurne
De Moeren (Frankrijk), een deelgemeente van Gijvelde in het Franse Noorderdepartement
De Moeren (polder), de droogmakerij die deze beiden omvat
De Moeren (Nederland), een natuurgebied in de Nederlandse provincie Noord-Brabant

De Moere (landgoed), landgoed nabij het Drentse dorp Grolloo

Reuselse Moeren, een natuurgebied ten zuiden van Reusel
De Moeren (Mol), een gebied ten noordwesten van Postel

Zie ook
Moeren; een buurtschap in de Nederlandse gemeente Zundert